Rechtfertigender Notstand steht für:

 Rechtfertigender Notstand (Deutschland)
 Rechtfertigender Notstand (Schweiz)

Siehe auch:
 Notstand
 Rechtfertigungsgrund